Akademisk Boldklub eller AB är en dansk fotbollsklubb från Köpenhamn.

Historia 
Klubben bildades 1889 av en grupp akademiker, de enda som fick spela för klubben var studenter på universitetet. Klubben var dominant i tidig dansk fotboll och vann danska ligan.
En av de mest kända spelarna i klubben är Harald Bohr, bror till nobelprisvinnaren Niels Bohr, som själv spelade ett antal matcher som målvakt.

Meriter 
 Superligaen:
 Vinnare (9): 1919, 1921, 1937, 1943, 1945, 1947, 1951, 1952, 1967
 Danska cupen:
 Vinnare (1): 1998-99
 Andra plats (3): 1955-56, 1994-95, 2000-01
 Danska Supercupen:
 Vinnare (1): 1999

 51 säsonger i den Högsta danska ligan
 29 säsonger i den Näst högsta danska ligan
 11 säsonger i den Tredje högsta danska ligan

Säsongshistoria 
{|class="wikitable"
|-bgcolor="#efefef"
! Säsong
! 
! Pos.
! M
! V
! O
! F
! GS
! GA
! P
!Cup
!Noter
|-
|1996-1997
|1D
|align=right |10
|align=right|33||align=right|8||align=right|12||align=right|13
|align=right|56||align=right|62||align=right|36
|bgcolor=bronze|semifinal
|
|-
|1997-1998
|1D
|align=right |5
|align=right|33||align=right|13||align=right|8||align=right|12
|align=right|61||align=right|52||align=right|47
||fjärde omgången
|
|-
|1998-1999
|1D
|align=right bgcolor=bronze|3
|align=right|33||align=right|17||align=right|5||align=right|11
|align=right|49||align=right|36||align=right|56
|bgcolor=yellow|vinnare
|
|-
|1999-2000
|1D
|align=right bgcolor=bronze|3
|align=right|33||align=right|14||align=right|10||align=right|9
|align=right|52||align=right|35||align=right|52
|bgcolor=bronze|semifinal
|
|-
|2000-2001
|1D
|align=right |10
|align=right|33||align=right|8||align=right|15||align=right|10
|align=right|43||align=right|41||align=right|39
|bgcolor=silver|final
|
|-
|2001-2002
|1D
|align=right |5
|align=right|33||align=right|13||align=right|11||align=right|9
|align=right|48||align=right|38||align=right|50
||kvartsfinal
|
|-
|2002-2003
|1D
|align=right |9
|align=right|33||align=right|10||align=right|12||align=right|11
|align=right|44||align=right|48||align=right|42
||sextondelsfinal
|
|-
|2003-2004
|1D
|align=right |12
|align=right|33||align=right|8||align=right|2||align=right|23
|align=right|31||align=right|70||align=right|17
||sextondelsfinal
|nedflyttade
|-
|2004-2005
|2D
|align=right |11
|align=right|30||align=right|10||align=right|5||align=right|15
|align=right|49||align=right|52||align=right|35
||tredje omgången
|
|-
|2005-2006
|2D
|align=right |12
|align=right|30||align=right|11||align=right|4||align=right|15
|align=right|43||align=right|54||align=right|37
||fjärde omgången
|
|-
|2006-2007
|2D
|align=right |10
|align=right|30||align=right|8||align=right|9||align=right|13
|align=right|36||align=right|53||align=right|33
||tredje omgången
|
|-
|2007-2008
|2D
|align=right |6
|align=right|30||align=right|11||align=right|8||align=right|11
|align=right|38||align=right|36||align=right|41
||första omgången
|
|-
|2008-2009
|2D
|align=right |3
|align=right|30||align=right|19||align=right|4||align=right|7
|align=right|56||align=right|30||align=right|61
||fjärde omgången
|
|-
|2009-2010
|2D
|align=right |4
|align=right|30||align=right|15||align=right|9||align=right|6
|align=right|47||align=right|30||align=right|54
||tredje omgången
|
|}

Externa länkar 
 Officiell webbsida